A ciklus mint ismétlődő jelenség fogalma több területen fordul elő:

 ciklus a gráfelméletben
 menstruációs ciklus
 ciklus a művészetekben
 parlamenti ciklus
 ciklus a programozási nyelvekben